Norman kan syfta på:

 Norman - ett efternamn, se Norman (efternamn)

Geografi

 Norman, Arkansas
 Norman, Oklahoma
 Norman County, Minnesota
 Norman Island, Västindien

Förnamn

 Norman Angell (1872-1967), brittisk fredspristagare
 Norman Borlaug (1914-2009), amerikansk fredspristagare
 Norman Demuth (1898-1968), brittisk kompositör
 Norman Brookes (1877-1968), australisk tennisspelare
 Norman Davies (född 1939), brittisk historiker
 Norman Finkelstein (född 1953), amerikansk statsvetare
 Norman Foster (född 1935), brittisk arkitekt
 Norman Hallows (1886-1968), brittisk friidrottare och läkare
 Norman Haworth (1883-1950), brittisk kemipristagare
 Norman Jewison (född 1926), kanadensisk filmregissör
 Norman Mailer (1923-2007), amerikansk författare
 Norman Malcolm (1911-1990), amerikansk filosof
 Norman Rasmussen (1927-2003), amerikansk fysiker
 Norman Rockwell (1894-1978), amerikansk målare
 Norman Schwarzkopf (född 1934), amerikansk general
 Norman Whitfield (1940-2008), amerikansk skivproducent
 Norman Wisdom (född 1915), brittisk skådespelare
 Norman Wright (1910-2001), amerikansk regissör

Förnamn